Улица То́лли (, Таможенная улица) — короткая (91 метр) улица Старого Таллина (Эстония), соединяет улицы Пикк и Лай.

История 
В XIII веке при расширении городской территории (ранее граница города проходила примерно по линии современных улиц Лай, Хобусепеа, Вана Тург, Кулласепа) в районе улицы были возведены новые городские укрепления и построены ворота, через которые проезжали в гавань с городского холма Тоомпеа по современной улице Пикк. Эти постройки не сохранились, позднее вместо них были возведены новые Большие морские ворота и башня «Толстая Маргарита».

Часто приезжавший в Таллин в 1712—1725 годах российский император Пётр I приказал возвести на улице трехэтажный с мансардной крышей и подвалом дом под личную резиденцию (сейчас на его месте д. 8). В «Петровском дворце» в 1730-е годы размещалась Таллинская гарнизонная школа на 82 ученика. В 1757 году дом сгорел и не был восстановлен. В 1786 году руины заменили зданием таможни, проект которой выполнил архитектор Иоганн Каспар Моор.

В 2003 году три средневековых здания, известные как «Три сестры», были перестроены в пятизвездочный отель «The Three Sisters».

Некоторые участки на улице выставлены на продажу.

Застройка 
Наиболее известным архитектурным памятником на улице является архитектурный комплекс «Три сестры» (д. 2, угол с улицей Пикк), ныне — отель «The Three Sisters»

д. 1 —

д. 3 —

д. 4 — 

д. 5 —

д. 6 — Таллинский городской архив

д. 8 — Таллинская таможня (1785—1786, архитектор И. Моор)

Улица в искусстве 
Из-за удачного сочетания старинной застройки улицы с находящейся по соседству церковью Олевисте улица была одним из «художественных лиц» Таллина, виды улицы представляли Старый Таллин, например, на почтовых марках серии «Историко-архитектурные памятники Прибалтики»

Литература 
Rasmus Kangropool Eesti arhitektuur I. Üldkoostaja V. Raam. Tln., 1993

Примечания

Ссылки 
Да, не всё ещё кое где порой хорошо в Старом Таллине. Есть ещё что поремонтировать, поштукатурить или покрыть сверху рубероидом. Впрочем, нужно ли? Это дома XV—XVI вв, пусть стоят, как есть…

Здание — памятник архитектуры на улице Tolli 3

Прогулка по Старому Таллину. Улица Толли

Улицы Старого Таллина